Dub (Bajina Bašta), een plaats in de Servië
 Dub (muziek), een muziekgenre, verwant aan reggae 
 Dub (okres Prachatice), een gemeente in Tsjechië

Codes
 DUB, de IATA-code voor Dublin Airport

Afkortingen
 DUB, Digitaal Universiteitsblad, de nieuws-site van de Universiteit Utrecht.